Zawody biegowe na dystansie dwunastu kilometrów dla kobiet na wózkach odbyły się 9 marca o godz. 12:30 w Kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura”.

Finał

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2014